Locavizza, oggi Lokavec – frazione del comune di Aidussina
Locavizza, oggi Lokovec – frazione del comune di Nova Gorica